

Geografia 
 Regno Unito
 Taunton – capoluogo del Somerset

 Stati Uniti d'America
 Taunton – capoluogo della Contea di Bristol, Massachusetts
 Taunton – città della Contea di Lyon, Minnesota